św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444) – włoski franciszkanin, reformator zakonu
 św. Bernardyn Realino (1530-1616) – włoski jezuita

Zobacz też: Błogosławiony Bernardyn